Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu – cerkiew w Kwiatoniu
 Cerkiew św. Paraskewy w Radrużu – cerkiew w Radrużu